Зиримзибаш ():

 1-й Зиримзибаш  — деревня в Татышлинском районе Башкортостана, входит в состав Курдымского сельсовета.
 2-й Зиримзибаш  — деревня в Татышлинском районе Башкортостана, входит в состав Курдымского сельсовета.